Pseudolunularia är ett släkte av mossdjur. Pseudolunularia ingår i familjen Selenariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Pseudolunularia